Vang Li (王力, 1900–1986), kínai nyelvész
 Vang Li (王力, 1922–1996), kínai politikus
 Vang Li (王莉, 1962), kínai kerékpáros
 Vang Li (王犁, 1974), kínai zongoraművész